Privatversicherungsrecht bezeichnet:
 Privatversicherungsrecht (Deutschland)
 Privatversicherungsrecht (Schweiz)